Punk Goes Crunk — седьмой сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 8 апреля 2008 года и состоящий из каверов эмо- и поп-панк-групп на песни популярных исполнителей хип-хопа. Альбом достиг десятой позиции в хит-параде Top Independent Albums и 86-й — в Billboard 200.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2008 года
Сборники на английском языке